Влади́мир Пивова́ров:
 Пивоваров, Владимир Григорьевич (род. 1937) — российский учёный, специалист в области математической физики и геофизики. 
 Пивоваров, Владимир Ефремович (род. 1954) — актёр, каскадёр, постановщик поединков, профессор РУТИ—ГИТИС.